Асано () — японская фамилия.
 Асано (род) — японский самурайский род периодов Сэнгоку и Эдо.
 Асано, Ацуко (род. 1954) — японская писательница.
 Асано Ёсинага (1576—1613) — японский даймё.
 Асано, Инио (род. 1980) — японский мангака.
 Асано, Кевин (1963) — американский дзюдоист.
 Асано Макото (1899—1945) — полковник Квантунской армии.
 Асано, Масуми (род. 1977) — японская сэйю.
 Асано Нагаакира (1586—1632) — японский даймё.
 Асано Нагакацу (ум. 1575) — японский самурай.
 Асано Нагамаса (1546—1611) — один из главных советников Тоётоми Хидэёси.
 Асано Наганори (1667—1701) — японский даймё.
 Асано, Рёта (род. 1979) — японский регбист.
 Асано, Таданобу (род. 1973) — японский киноактёр и музыкант.
 Асано, Такума (род. 1994) — японский футболист.
 Асано, Тэцуя (род. 1967) — японский футболист.

См. также 
 Асано-гуми